Henri Tonnet
Jean Joseph Tonnet-Hersant